Залісся — власна назва.

Топоніми 
 Залісся — середньовічна назва Волго-Окського межиріччя та земель, що заселені чуддю, є у спогадах руських літописів.
 Залісся — переклад назви Трансильванія.



Берестейська область 
 Залісся — село, Барановицький район, Вольновська сільська рада
 Залісся — село, Берестейський район, Чернинська сільська рада
 Залісся — село, Дорогичинський район, Детковицька сільська рада
 Залісся — село, Дорогичинський район, Радостовська сільська рада
 Залісся — село, Кам'янецький район, Огородницька сільська рада
 Залісся — село, Кобринський район, Заліська сільська рада
 Залісся — село, Кобринський район, Тевельська сільська рада
 Залісся — село, Пінський район, Молотковицька сільська рада
 Залісся — село, Пружанський район, Великосельська сільська рада
 Залісся — село, Пружанський район, Мокровська сільська рада
 Залісся — село, Пружанський район, Хоревська сільська рада

Вітебська область 
 Залісся — село, Браславський район, Друєвська сільська рада
 Залісся — село, Браславський район, Опсовська сільська рада
 Залісся — село, Верхньодвінський район, Дерновицька сільська рада.
 Залісся — село, Глибоцький район, Заліська сільська рада
 Залісся — село, Глибоцький район, Озерецька сільська рада.
 Залісся — село, Лепельський район, Горська сільська рада
 Залісся — село, Ліозненський район, Велешковицька сільська рада
 Залісся — село, Полоцький район, Боровухська сільська рада.
 Залісся — село, Полоцький район, Ветринська сільська рада
 Залісся — село, Полоцький район, Горянська сільська рада
 Залісся — село, Полоцький район, Юровицька сільська рада
 Залісся — хутір, Поставський район, Линтупська сільська рада
 Залісся — село, Чашницький район, Проземлянська сільська рада
 Залісся — село, Шарковщинський район, Іодська сільська рада
 Залісся — село, Шумілінський район, Ловжанська сільська рада

Гомельська область 
 Залісся — село, Гомельський район, Черетянська сільська рада
 Залісся — селище, Добруський район, Рассветовська сільська рада
 Залісся — село, Октябрський район, Октябрьська сільська рада
 Залісся — село, Петриковський район, Челющевицька сільська рада
 Залісся — селище, Речицький район, Заспенська сільська рада
 Залісся — село, Чечерський район, Заліська сільська рада

Гродненська область 
 Залісся — село, Ів'євський район, Суботницька сільська рада
 Залісся — село, Слонімський район, Жировицька сільська рада
 Залісся — село, Сморгонський район, Заліська сільська рада

Мінська область 
 Залісся — село, Борисовський район, Пересадська сільська рада
 Залісся — село, Вілейський район, Хотеньчицька сільська рада
 Залісся — хутір, Вілейський район
 Залісся — село, Воложинський район, Заліська сільська рада
 Залісся — село, Дзержинський район, Демидовицька сільська рада
 Залісся — селище, Копильський район, Бобовнянська сільська рада
 Залісся — село, Молодечненський район, Радошковицька сільська рада
 Залісся — село, Мядельський район, Пузиревська сільська рада
 Залісся — село, Пуховицький район.
 Залісся — село, Пуховицький район, Пуховицька сільська рада
 Залісся — село, Пуховицький район, Узлянська сільська рада
 Залісся — село, Слуцький район, Гацуковська сільська рада
 Залісся — село, Солігорський район, Погостська сільська рада
 Залісся — село, Червенський район, Валевацька сільська рада

Могильовська область 
 Залісся — селище, Бобруйський район, Слободковська сільська рада
 Залісся — село, Климовицький район, Домамерицька сільська рада
 Залісся — село, Кричевський район, Лобковицька сільська рада
 Залісся — село, Могильовський район, Вендорожська сільська рада
 Залісся — село, Мстиславський район, Копачевська сільська рада
 Залісся — село, Мстиславський район, Подсолтовська сільська рада
 Залісся — село, Осиповицький район, Ясенська сільська рада

Залісся — село у гміні Красичин Перемишльського повіту  Підкарпатського воєводства
 Залісся — колишнє село (нині район міста Ряшів)

Село: ()
 Залісся — Московська область, Клинський міський округ

Залісся — село, округ Сенець, Братиславський край

Села:
 Залісся — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Залісся — Вінницька область, Тульчинський район
 Залісся — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Залісся — Волинська область, Ковельський район
 Залісся — Житомирська область, Коростенський район
 Залісся — Київська область, Броварський район
 Залісся — Львівська область, Золочівський район, Золочівська міська громада
 Залісся — Львівська область, Золочівський район, Підкамінська селищна громада
 Залісся — Рівненська область, Рівненський район
 Залісся — Тернопільська область, Чортківський район, Іване-Пустенська сільська громада
 Залісся — Тернопільська область, Тернопільський район, Козівська селищна громада
 Залісся — Тернопільська область, Чортківський район, Монастириська міська громада
 Залісся — Тернопільська область, Чортківський район, Заводська селищна громада
 Залісся — Хмельницька область, Шепетівський район, Понінківська селищна громада
 Залісся — Хмельницька область, Хмельницький район, Старокостянтинівська міська громада
 Залісся — Хмельницька область, Хмельницький район, Старосинявська селищна громада
 Залісся — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Чемеровецька селищна громада
 Залісся — Чернігівська область, Ніжинський район
 Залісся — Чернігівська область, Чернігівський район, Городнянська міська громада

 Залісся — колишнє село Чорнобильського району Київської області (зняте з обліку)
 Залісся — колишнє село Перемишлянського району Львівської області (зняте з обліку в середині XX століття)
 Залісся — колишнє село Яворівського району Львівської області (поблизу села Страдч) Львівської області (у 1929 році приєднане до міста Янів)
 Залісся — колишнє село Шосткинського району Сумської області (1993 року приєднане до села Вовна)

Інше:
 Залісся — колишня назва міста Заліщики (Тернопільська область)
 Залісся — річка в Польщі та Україні, ліва притока Вігору (басейн Вісли)
 Залісся — державна резиденція поблизу села Залісся Броварського району Київської області
 Залісся — заказник у Тернопільській області
 «Залісся» — національний природний парк у Київській та Чернігівська областях

Див. також 
 Залісся Перше
 Залісся Друге
 Залісся (зупинний пункт)
 Нове Залісся

Примітки